Geniu se poate referi la:
 Geniu - cea mai înaltă treaptă spirituală a omului, caracterizată printr-o activitate creatoare de excepție (din )
 Geniu - armă ce cuprinde trupe specializate pentru executarea lucrărilor de fortificații, de drumuri, de poduri etc.
 Geniu -  întruparea individuală a unei naturi divine generale, prezentă în fiecare persoană, loc sau lucru, în mitologia Romei antice

Vezi și
 Geniu pustiu - un fragment de roman scris de Mihai Eminescu
 Geniul - un film produs la Disney Channel